T.C.Huang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tseng-Chieng Huang
 Tseng Chieng Huang